Bei den World Games 2017 wurden vom 21. bis 24. Juli 2017 insgesamt vier Wettbewerbe im Bowling durchgeführt.

Wettbewerbe und Zeitplan

Ergebnisse

Damen Einzel

Medaillengewinner

Herren Einzel

Medaillengewinner

Damen Doppel

Medaillengewinner

Herren Doppel

Medaillengewinner

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Ergebnisse auf The World Games 2017

Bowling
2017
Sportveranstaltung in Breslau